ou U-152 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 152, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition le , et sabordé au large de l'île de Wight le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-152, un sous-marin de type , juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919.
 L'Unterseeboot 152, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le , puis démoli après-guerre.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940